Misery Loves Company (engl., wörtlich: „Elend liebt Gesellschaft“, sinngemäß: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“) bezeichnet
 eine schwedische Industrial-Metal-Band, siehe Misery Loves Co.
 ein Lied der US-amerikanischen Musikerin Emilie Autumn aus dem Album Opheliac
 ein Lied der US-amerikanischen Metal-Band Anthrax aus dem Album State of Euphoria
 ein Album und ein darauf enthaltenes Lied der US-amerikanischen New-Wave-Band The Lovemakers
 eine Single des US-amerikanischen Country-Sängers Ronnie Milsap
 eine Single des US-amerikanischen Country-Sängers Porter Wagoner
 eine Episode der US-amerikanischen Fernsehserie Beverly Hills, 90210
 eine Episode der kanadischen Zeichentrickserie Ruby Gloom
 einen Dokumentarfilm über den US-amerikanischen Reportagefotografen Bruce Gilden
 ein tschechisches Theaterensemble aus Prag, siehe Misery Loves Company (Theaterensemble)

Misery Loves Kompany bezeichnet ferner
 ein Album des US-amerikanischen Rappers Tech N9ne

In der Übersetzung würde es ferner bedeuten „ein Unglück kommt selten allein“ oder wie bereits oben erwähnt „geteiltes Leid ist halbes Leid“